Castellví peut désigner:

Castellví de Rosanes, municipalité dans la comarca de Baix Llobregat
Castellví de la Marca, municipalité dans la comarca de Alt Penedès

Homonymie de toponyme